Перша сіяна Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес з рахунком 6–3 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (3 коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфіналіст)
  Гелена Сукова (півфіналіст)
  Яна Новотна (3 коло)
  Мері Джо Фернандес (фіналіст)
  Гана Мандлікова (3 коло)
  Гелен Келесі (3 коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфіналіст)
  Наталія Звєрєва (2 коло)
  Пем Шрайвер (3 коло)
  Лариса Савченко-Нейланд (1 коло)
  Раффаелла Реджі (4 коло)
  Розалін Феербенк (3 коло)
  Джиджі Фернандес (4 коло)
  Барбара Паулюс (4 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1990 в австралійському спорті